Thráin II (ur. w 2644, zm. w 2850 roku Trzeciej Ery) – postać ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia.

Był to władca krasnoludów, w latach 2790–2850 król Plemienia Durina, zarazem czwarty Król pod Górą (na wygnaniu). Syn Thróra, ojciec Thorina Dębowej Tarczy. Większość życia spędził na wygnaniu, bowiem jego siedziba została zajęta przez Smauga. Zmarł w niewoli Saurona, który przedtem odebrał mu ostatni z krasnoludzkich Pierścieni Władzy.

O Thráinie wspominają bohaterowie Hobbita. Informacje na jego temat znajdują się w Dodatkach do trzeciego tomu Władcy Pierścieni oraz w Niedokończonych opowieściach.

Opis postaci

Młodość i utrata Ereboru 
Urodził się i wychował w Ereborze. Gdy Smaug napadł na siedzibę krasnoludów (2770 rok), Thráinowi i jego ojcu, udało mu się ocalić życie, bowiem uciekli tajnym przejściem. Tułał się następnie z garstką współplemieńców po Śródziemiu, aż osiedlili się w Dunlandzie. Thrór przed wyruszeniem do Morii (2790 rok) dał mu ostatni z Siedmiu Pierścieni krasnoludów.

Król na wygnaniu 
Po śmierci ojca, zamordowanego przez orka Azoga, Thráin jako nowy król poprowadził krasnoludów do wojny odwetowej z orkami (2793–2799). W wyniku ran odniesionych podczas decydującej bitwy w dolinie Azanulbizar (2799 rok) stracił wzrok w jednym oku i ciężko okulał. Mimo zwycięstwa krasnoludowie nie powrócili do Morii, bowiem nadal czyhał tam Balrog. Thráin powiódł więc swoich poddanych do Ered Luin i tam osiadł w 2802 roku.

Wyprawa do Ereboru i śmierć 
Powoli zaczęło im się powodzić i żyć lepiej. Jednak pod wpływem Pierścienia Thráina zaczęła dręczyć żądza złota. Potajemnie więc, dnia 21 kwietnia 2841 roku, wyruszył wraz z garstką towarzyszy (między nimi byli Balin i Dwalin) do Ereboru. Przez całą długą drogę tropili go słudzy Czarnoksiężnika, atakowali orkowie i wilki. W końcu, w Mrocznej Puszczy, Thráin został pojmany i uprowadzony do Dol Guldur (2845 rok), a jego towarzysze powrócili z niczym do domu. Torturowano go i odebrano Pierścień, po czym pozostawiono w lochu. Thráin postradał tam zmysły i ciągle majaczył.

W takim stanie przypadkowo odnalazł go Gandalf Szary, który dostał się do twierdzy Czarnoksiężnika (2850 rok). Krasnolud przekazał mu, ze słowami Dla mego syna, mapę i klucz do tajemnego wejścia do Ereboru, po czym zmarł.

Potomstwo 
Monarcha miał troje dzieci – synów Thorina II i Frerina oraz córkę Dís.

Imię 
Imię Thráin (þrainn) pochodzi ze staronordyckiego, znaczy w tym języku nieustępliwy. Tolkien zaczerpnął je z listy karłów, fragmentu Völuspy, pieśni zawartej w  Eddzie poetyckiej.

Ekranizacja Petera Jacksona 
W ekranizacji Hobbita w reżyserii Petera Jacksona Thráina II zagrał Mike Mizrahi.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Krasnoludowie Śródziemia
Fikcyjni królowie

fr:Liste des Nains de la Terre du Milieu#T